J39 peut faire référence à :
 Autres maladies des voies respiratoires supérieures, d'après la classification internationale des maladies ;
 Gyrobicoupole décagonale allongée (J39), une figure géométrique ;
 JAS 39 Gripen, un chasseur-bombardier développé par le constructeur aéronautique Saab.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres